Koide Motoki – fumettista giapponese
 Masahiro Motoki – attore giapponese
 Motoki Shōzaemon – interprete e traduttore giapponese